Stara Zagora (en bulgare : ) peut désigner :

 Stara Zagora, ville dans le nord-est de la Bulgarie ;
 Stara Zagora, commune de Bulgarie dont le chef-lieu est la ville de Stara Zagora ;
 Stara Zagora, région de Bulgarie dont le chef-lieu est la ville de Stara Zagora ;
 Stara Zagora, aéroport situé près de la ville de Stara Zagora.